Сан Кристобал де Ариба има више значења:

 Сан Кристобал де Ариба (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Кристобал де Ариба (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику